

Personnalité

 Thomas West, baron De La Warr, (1577-1618), gouverneur de la Virginie. On a depuis donné par reconnaissance son nom à une rivière (Delaware) et à un État de l'Union (Delaware).

Toponyme

Canada 
 Delaware, ville canadienne de l’Ontario.

États-Unis 
 Delaware, État de l’Est des États-Unis ;
 Delaware, une ville du comté de Delaware, en Iowa ;
 Delaware, town de l'État de New York ;
 Delaware, ville de l’Ohio ;
 Delaware, ville située en Oklahoma ;
 Delaware (fleuve), cours d'eau de l'Est des États-Unis, nommée d'après Lord de la Warr, le gouverneur de la colonie de Jamestown.

Divers

 Delaware (peuple), nom donné aux Amérindiens vivant sur les berges du cours d'eau Delaware, puis étendu à presque tout le peuple Lenape.
 Delaware est un bâtiment de Chicago datant de 1872.
 Delaware est une espèce de raisin et un cépage.

Voir aussi